Le due torri, romanzo fantastico della trilogia di J.R.R. Tolkien del Signore degli Anelli
 Il Signore degli Anelli - Le due torri, film del 2002 di Peter Jackson tratto dal citato romanzo
 Il Signore degli Anelli: Le due torri, videogioco ispirato al citato film
 Due torri, appellativo della Garisenda e gli Asinelli, due torri del centro storico di Bologna